Сульфид кальция — неорганическое бинарное химическое соединение с формулой CaS.

Получение 
Известен минерал ольдгамит () состоящий из сульфида кальция с примесями магния, натрия, железа, меди. Кристаллы бледно-коричневого цвета, переходящего в тёмно-коричневый.

Прямой синтез из элементов:
 

Реакцией гидрида кальция в сероводороде:
 

Из карбоната кальция:
 

Восстановлением сульфата кальция:

Физические свойства 
Белые кристаллы, кубическая гранецентрированная решётка типа NaCl (a=0.6008 нм). 
При плавлении разлагается. 
 
В кристалле каждый ион S2− ион окружён октаэдром, состоящим из шести ионов Са2+, в то время как каждый ион Са2+ окружён шестью S2− ионами.

Малорастворим в холодной воде, кристаллогидратов не образует.
Как и многие другие сульфиды, сульфид кальция в присутствии воды подвергается гидролизу и имеет запах сероводорода.

Химические свойства 
При нагревании разлагается на компоненты:
 

В кипящей воде полностью гидролизуется:
 

Разбавленные кислоты вытесняют сероводород из соли:
 

Концентрированные кислоты-окислители окисляют сероводород:
 

Сероводород - слабая кислота и может вытесняться из солей даже углекислым газом:
 

При избытке сероводорода образуются гидросульфиды:
 

Как и все сульфиды, сульфид кальция окисляется кислородом:

Применение 
Применяют для приготовления люминофоров, а также в кожевенной промышленности для удаления волос со шкур, также применяется в медицинской промышленности в качестве гомеопатического средства.

Бинарные соединения
К
Соли кальция
Соединения кальция по алфавиту